Das Betfred World Matchplay 2022 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 24. Juli 2022 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum insgesamt 29. Mal ausgetragen. Austragungsort war erneut der Empress Ballroom in den Winter Gardens zu Blackpool. Erstmals wurde dabei auch ein reines Damenturnier ausgespielt, welches von Fallon Sherrock gewonnen wurde. Außerdem wurden im Rahmen des Turniers in diesem Jahr auch die Finals des World Matchplays der World Disability Darts Association (WDDA) ausgetragen.

Sieger im Hauptwettbewerb wurde der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale gegen den nun wieder die PDC Order of Merit anführenden Waliser Gerwyn Price mit 18:14 durchsetzte. Van Gerwen gewann somit zum insgesamt dritten Mal das World Matchplay und die damit ausgelobte Phil Taylor Trophy.

Herren

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten zehn Legs gewonnen werden. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann mindestens 18 Gewinnlegs gespielt. Wichtig ist, dass eine Partie mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden musste.

Bis 2012 unterschied sich das World Matchplay von anderen Dartturnieren dadurch, dass kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte. Diese Regelung wurde 2013 abgeändert. Die Anzahl der Extra-Legs, in denen ein Spieler die Entscheidung durch einen Vorsprung von zwei Legs herbeiführen kann, ist seitdem auf fünf begrenzt. Anschließend wird ggf. ein Entscheidungs-Leg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld belief sich erstmals auf £ 800.000 und betrug damit £ 100.000 mehr als im Vorjahr. Diese verteilten sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld des World Matchplays bestand aus der gesetzten Top 16 der PDC Order of Merit sowie den Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Order of Merit qualifiziert waren. Die PDC Pro Tour Order of Merit beinhaltete alle erspielten Preisgelder der Pro Tour zwischen dem Players Championship Nummer 21 des Jahres 2021 (2. August 2021) und dem Players Championship Nummer 21 des Jahres 2022 (11. Juli 2022).

Top 16 der Order of Merit
 Peter Wright
 Gerwyn Price
 Michael Smith
 Michael van Gerwen
 James Wade
 Gary Anderson
 José de Sousa
 Jonny Clayton
 Dimitri Van den Bergh
 Rob Cross
 Danny Noppert
 Luke Humphries
 Joe Cullen
 Dirk van Duijvenbode
 Dave Chisnall
 Krzysztof Ratajski

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Damon Heta
 Nathan Aspinall
 Ryan Searle
 Martin Schindler
 Brendan Dolan
 Daryl Gurney
 Callan Rydz
 Gabriel Clemens
 Adrian Lewis
 Andrew Gilding
 Stephen Bunting
 Kim Huybrechts
 Martin Lukeman
 Chris Dobey
 Madars Razma
 Rowby-John Rodriguez

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Damen 

Das erste Women's World Matchplay wurde in der Nachmittagssession (14 bis 18 Uhr MESZ) des 24. Juli 2022 ausgetragen. Siegerin wurde die Engländerin Fallon Sherrock, welche das Finale gegen Aileen de Graaf mit 6:3 für sich entscheiden konnte. Im Laufe des Turniers warf Sherrock alle drei 180er-Aufnahmen, welche auf der Women's World Matchplay-Bühne gespielt wurden.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 8 Teilnehmerinnen wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten dabei vier Legs gewonnen werden. Im Halbfinale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs auf fünf an. Im Finale wurde schließlich im Modus Best of 11 Legs gespielt.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld belief sich auf £ 25.000. Diese verteilten sich wie folgt auf die 8 Teilnehmerinnen:

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld des Women's World Matchplays bestand aus der Top 8 der PDC Women’s Series Order of Merit nach dem PDC Women’s Series Turnier Nummer 12.

Top 8 der PDC Women’s Series Order of Merit

Ergebnisse

Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug DAZN das Turnier. Zudem waren alle Spiele im Livestream auf der Website der PDC zu sehen.

Weblinks 

 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Blackpool